Maer est un terme pouvant désigner:

Le nom maer signifie fameux dans le vieil anglais. Combiné à aethel (noble), ceci donne le nom de 
Maer, hameau des Cornouailles
Maer, village rural du Staffordshire
Maer Hall, maison du potier Josiah Wedgwood II